Murray este un nume propriu din arealul de vorbire al limbii engleze, care s-ar putea referi la

Oameni cu numele de Murray

Nume de familie 

 Murray (nume de familie), vedeți lista acestor nume de familie

Prenume masculine 

 Murray Ball, desenator de cartoane animate din Noua Zeelandă
 Murray Deaker, comentator sportiv din Noua Zeelandă
 Murray Head, căntăreț și actor englez
 Murray Leinster, autor american
 Murray McCully, politician neo-zeelandez
 Murray Mexted, jucător de rugby neo-zeelandez
 Murray Rothbard, anarhist individual, autor și economist american
 Murray Smith, politician neo-zeelandez
 Murray Sawchuck, magician al spectacolului America's Got Talent

Nume de familie 

 Ambrose Spencer Murray (1807 - 1885), om politic nord-american
 Andrew Murray (1812 - 1878), naturalist scoțian
 Andy Murray (născut în 1987), jucător scoțian de tenis

Personaje de ficțiune 

 Murray Slaughter, personaj al The Mary Tyler Moore Show
 Murray, a craniu vorbitor din seriile de video jocuri Monkey Island
 Murray (Sly Cooper), cunoscut și ca "The Murray", personaj din seria de viceo jocuri Sly Cooper
 Murray Hewitt, managerul unei formații din seriile de televiziune Flight of the Conchords
 Murray, un personaj din spectacolul de televiziune din seriile Muppet  Sesame Street (vedeți și Lista personajelor din Sesame Street)
 Rick Murray, personaj din seriile Degrassi: The Next Generation

Locuri

Australia 

 Murray River, un fluviu din Australia
 Murray-Darling Basin, bazin hidrografic care colectează ape de pe o șeptime din teritoriul Australiei
 Division of Murray, district electoral district din statul in  al Camerei reprezentanților a Australiei (în original, Australian House of Representatives
 Murray Bridge, statul 
 Murray Island, Queensland, statul 
 Murrays Road, Logan City, statul 
 Murray Street, Perth, statul

Noua Zealandă 

 Murray River, râu din Noua Zeelandă
 Murray Aynsley, suburbie a orașului Christchurch
 Murray River, un râu mic din Insula Stewart Island/Rakiura
 Murrays Bay, suburbie a orașului Auckland

Statele Unite ale Americii 
Comitate
 Vedeți Comitatul Murray
Localități
 Murray, din comitatul Kings, statul 
 Murray, din comitatul Lassen, statul 
 Murray, statul 
 Murray, statul 
 Murray, statul 
 Murray, statul 
 Murray, statul 
 Murray, statul 
 Murray City, statul 
Locuri geografice
 Murray Hill (disambiguation), mai multe locuri
 Murray Isle, o insulă din regiunea Thousand Islands, statul 
 Lake Murray, în San Diego, 
 Lake Murray, statul 
 Lake Murray, statul 
 Port Murray, statul

Altundeva 

 Lake Murray, Papua Noua Guinee
 Murray House, Hong Kong
 Murray Park, în afara orașului Glasgow, 
 Murray Town, district la orașului Freetown, Sierra Leone

Nume comerciale 

 Murray (bicycles), fabricant american de biciclete de cost jos
 Murray-Latta, fabricant din Canada
 Murrays, companie australiană de autobuze
 Murray cookies, nume comercial al firmei Kellogg
 Murray Chevrolet, dealer auto din Winnipeg, Canada

Alte utilizări 

 Murray (Asteroid)
 Murray cod, pește de apă dulce din Australia
 Murray Grey, numele unei rase de bovine
 Murray Street (album), album muzical al formației Sonic Youth
 HMS Murray, două nave ale Marinei Regale a Marii Britanii (Royal Navy)
 USS Murray, trei nave ale Marinei Statelor Unite (United States Navy)

Nume proprii
Nume de familie